Sasha Schmidt is een personage uit de soapserie Santa Barbara.

Sasha arriveerde in september 1989 in Santa Barbara. Ze was het liefje van maffiabaas Anthony Tonell. In Palm Springs heeft ze hem bedrogen met Mason Capwell. Deze is nu trouw aan zijn echtgenote, Julia Wainwright.

Tonell wordt in november vermoord, maar Sasha's problemen zijn nog lang niet voorbij. Ze is geobsedeerd door Mason en doet alles om hem voor zich te winnen. Meerdere malen dreigt ze Julia de waarheid te vertellen. Haar manipulaties eindigen wanneer Laura Asher haar begin 1990 per ongeluk doodt. Laura verstopt het lijk in Julia's bed, waarna Julia en Mason het verstoppen in hun vrieskist. Deze verhaallijn symboliseert het zwarte gevoel voor humor van de serie.

Net als haar vertolkster, Michelle Nicastro, is Sasha een zangeres.

Personage uit Santa Barbara